Храм Великомученика Димитрия Солунского — православный храм в селе Средние Апочки Горшеченского района Курской области.

История 
До постройки кирпичной церкви в селе стоял деревянный храм в честь Димитрия Солунского. Новый храм был построен в 1811 году под руководством крестьянина Силы Васильевича Гладкова.

В 1831 году к церкви пристроили колокольню. В конце XIX века на колокольне храма находилось пять колоколов. Последний из них приобрели в 1882 году в Воронеже.

После прихода большевиков к власти колокольня была снесена, здание церкви использовали в хозяйственных нуждах. 21 июня 1938 года храм был закрыт. Во время оккупации в 1942 году его вновь открыли. В 1944 году приход церкви был официально зарегистрирован. 6 октября 1950 года под давлением Совета по делам религий храм был закрыт.

15 мая 1989 года решением Курского областного Совета народных депутатов церковь передали Русской Православной Церкви.

Примечания

Ссылки 
 

Горшеченский район
Средние Апочки
Средние Апочки
Средние Апочки
Храмы, построенные в 1811 году в России